Asuke (jap. ) bezeichnet:

 eine ehemalige Stadt in der Präfektur Aichi: Asuke (Aichi) (heute: Toyota (Aichi))
 ein Lehen mit Sitz in dieser: Asuke (Han)

Asuke ist der Familienname folgender Personen:

 Shō Asuke (* 1985), japanischer Fußballspieler